Gohar ist der Name von:

 Hamed Gohar (1907–1992), ägyptischer Meeresbiologe und Zoologe
 Laila Gohar (* 1988), ägyptische Köchin und Vertreterin der Food Art
 Nouran Gohar (* 1997), ägyptische Squashspielerin
 Youssef Gohar, ägyptischer Schriftsteller
 Riaz Ahmed Gohar Shahi (1941–2001), pakistanischer Sufi und Schriftsteller
 Gohar Ayub Khan (* 1937), pakistanischer Politiker, Parlamentssprecher und Außenminister
 Gohar (Schauspielerin) (1910–1985), indische Schauspielerin

Gohar bezeichnet auch:
 Gohar (Pakistan), ein Ort im Nordosten Pakistans
 Gohar Tepe, archäologischer Fundort im Iran